Conklin Hill steht für:

 Conklin Hill (Pennsylvania), Ort im US-Bundesstaat Pennsylvania
 Conklin Hill (Delaware County, New York), Erhebung im US-Bundesstaat New York 
 Conklin Hill (Dutchess County, New York), Erhebung im US-Bundesstaat New York